

Подвінє — населений пункт в громаді Високо, Зеницько-Добойський кантон.

Подвинє — поселення в общині Брежице, Споднєпосавський регіон.

Подвинє — населений пункт в Бродсько-Посавській жупанії у складі міста Славонський Брод.
 Подвінє-Міхолецько — населений пункт в Копривницько-Крижевецькій жупанії у складі громади Светі-Петар-Ореховець.